Созин (Созина) — русская фамилия.

Известные носители фамилии 
 Созин, Вениамин Иннокентьевич (1896—1956) — советский шахматист.
 Созина, Елена Константиновна (род. 1958) — российский литературовед.
 Созина, Светлана Алексеевна (1936—2016) — советский и российский историк, этнограф.

Вымышленные персонажи 
 Созин — один из персонажей анимационного телесериала Аватар: Легенда об Аанге.

Другое 
  — туннель в Черногории.

См. также 
 Сюзев